Audra steht für:
 Audra (West Virginia), Ort im Barbour County (West Virginia), West Virginia
 Audra State Park, State Park bei Audra, Barbour County (West Virginia), West Virginia
 Audra (Vorname)

Audra ist der Familienname folgender Personen:
 Alliette Audra (1897–1962), französische Dichterin
 Paul Audra (1869–1948), französischer Maler
Siehe auch:
 Audronis
 Audrys